Ali Bilgin – ex calciatore turco
 Belçim Bilgin – attrice turca